Майнцское колесо () — общая геральдическая фигура в геральдике Майнцского курфюршества и территориальных единиц, городов и муниципалитетов, которые были подчинены ему в прошлом. Мы находим его в земле Рейнланд-Пфальц, которая включает часть бывшей территории Майнца и в нескольких провинциях в Рейнланд-Пфальце, Гессене и Тюрингии, в гербах более двухсот городов и поселков, символов воинских частей, промышленных предприятий. На эмблеме майнцских архиепископов (теперь только епископов) есть серебряный круг с шестью спицами на красном поле, и на гербе города Майнца в тех же цветах два колеса, соединённые крестом.

История 

Самое раннее задокументированное появление эмблемы — на монетах архиепископа Зигфрида III фон Эппштайна (1230-1249) в виде двух кругов. Происхождение колеса неизвестно. Одна теория прослеживает её до епископа Виллигиза, который был избран архиепископом Майнца в 975 году. Согласно рассказу братьев Гримм, его предки были колесниками, и его противники высмеивали его незнатное происхождение. Они нарисовали колёса на стенах и дверях его резиденции, Виллигиз же сделал этот знак своим личным знаменем с девизом «Виллигиз, помни, откуда ты пришёл». Однако это не доказано, и в любом случае гербы появились только в XII веке. Большинство архиепископов Майнца использовали колесо для первого и третьего полей своего личного герба, используя герб своей семьи для второго и четвертого полей. Согласно более сложным интерпретациям, изображение двух колёс, соединённых крестом, происходит из монограммы-хризмы или из атрибута святого Мартина, которому посвящён кафедральный собор Майнца.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Entwicklung des Erfurter Wappens, Abschnitt über das Mainzer Rad (Герб Эрфурта с изображением майнцского колеса) 
 Die Gebrüder Grimm: Das Rad im Mainzer Wappen (Братья Гримм: колесо на гербе Майнца) 
 The various explanations concerning the origins of the Wheel of Mainz are available as a PDF from the Rhineland-Palatinate Landeszentrale für politische Bildung at here 
 Mainz aus heraldischer Sicht - Wappen in Mainz (by Dr. B. Peter) (Mainz seen heraldically: arms in Mainz) 

Гербы Германии
Колесо в геральдике
История Майнца
Майнц